41-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 25 апреля 1943 года.

Участники 
120 велогонщиков стартовало, финишировало - 52.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1943 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1943 на CycleBase
 
 Париж — Рубе 1943 на ProCyclingStats
 
 
  
 Париж — Рубе 1943 на Bikeraceinfo
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1943 на Velolive